Virgilio se puede referirse a:

Virgilio, Publio Virgilio Marón, poeta romano; 
Virgilio, localidad italiana en la provincia de Mantua; 
Virgilio, nombre propio; o
Virgilio, sitio web italiano.